Манукян, Максим:
 Манукян, Максим (1993) — армянский самбист и дзюдоист.
 Манукян, Максим Самвелович (1987) — армянский борец греко-римского стиля.